Wermer bezeichnet:

 Multiple endokrine Neoplasie (Wermer-Syndrom)
 Maximalitätssatz von Wermer, mathematischer Lehrsatz

Wermer ist der Familienname folgender Personen:
 Heike Wermer (* 1988), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 John Wermer (1927–2022), US-amerikanischer Mathematiker
 Paul Wermer (1898–1975), US-amerikanischer Internist 

Siehe auch:
 Wärmer